Terre des hommes ou Terre des Hommes peut désigner :
 Terre des hommes, une fédération internationale d'associations à vocation humanitaire ;
 Terre des hommes, un récit autobiographique d'Antoine de Saint-Exupéry, paru en 1939 ;
 Terre des Hommes, une exposition universelle organisée à Montréal (Canada) en 1967 ;
 Terre des Hommes, une revue littéraire hebdomadaire française parue durant 23 numéros, après la Seconde Guerre mondiale ;
 La Terre des hommes un film réalisé par Naël Marandin sorti en 2020.